La fosse 7 de la Compagnie des mines de Marles est un ancien charbonnage du Bassin minier du Nord-Pas-de-Calais, situé à Auchel. Ce puits d'aérage des fosses 3 - 3 bis et 4 - 4 bis est commencé le  et opérationnel en 1912. Elle cesse d'aérer la fosse 4 - 4 bis en . En 1925, la Compagnie de Marles rachète celle de Ferfay, et en 1932, le puits 7 assure l'aérage de la fosse 4 - 4 bis des mines de Ferfay devenue la fosse 7 bis - 7 ter.

La Compagnie des mines de Marles est nationalisée en 1946, et intègre le Groupe d'Auchel. La fosse 7 bis - 7 ter cesse d'extraire le , le puits d'aérage 7 n'a plus d'utilité, il est remblayé en 1952. Les installations sont ensuite détruites.

Au début du , Charbonnages de France matérialise la tête de puits 7.

La fosse

Fonçage 

Le puits d'aérage 7 est commencé le  à Auchel. Il est destiné à assurer l'aérage des fosses 3 - 3 bis et 4 - 4 bis, respectivement situées à  à l'est-nord-est et à  au nord-nord-ouest.

L'orifice du puits est situé à l'altitude de , et le terrain houiller est atteint à la profondeur de .

Exploitation 

La fosse est fonctionnelle en 1912. La Compagnie de Marles rachète celle de Ferfay en 1925. La fosse 7 assure le retour d'air pour la fosse 4 - 4 bis des mines de Marles jusqu'en . La fosse 4 - 4 bis des mines de Ferfay devient la fosse 7 bis - 7 ter, la fosse 7 assure son aérage à partir de 1932, cette dernière est sise à  à l'est-sud-est de la fosse de Cauchy-à-la-Tour.

La Compagnie des mines de Marles est nationalisée en 1946, et intègre le Groupe d'Auchel. Les puits 7, 7 bis et 7 ter sont alors respectivement entrée d’air, retour d’air et puits d'extraction. L'extraction cesse le  à la fosse 7 bis - 7 ter, l'aérage cesse dont à la même date pour le puits 7, et ses  de profondeur sont remblayés en 1952.

Reconversion 

Au début du , Charbonnages de France matérialise la tête de puits. Le BRGM y effectue des inspections chaque année. Il ne reste plus rien de la fosse.

Notes et références 

 Notes

 Références

 Références aux fiches du BRGM

 Références à 

 Références à 

 Références aux Annales de la Société géologique du Nord

 Références à

Voir aussi

Articles connexes 
 Compagnie des mines de Marles
 Groupe d'Auchel

Bibliographie 

 

Fosse 7
Marles 7